Беловицкий — фамилия; имеет женскую форму Беловицкая.
 Беловицкий, Гораций Еремеевич (1916—2016) — советский и российский учёный, кандидат физико-математических наук, лауреат Сталинской премии.
 Беловицкая, Алиса Александровна (род. 1939) — российский книговед, доктор филологических наук по специальности «Книговедение», профессор.